Ко́нев — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 Конев, Александр Степанович (1916—1992) — старшина, Герой Советского Союза.
 Конев, Алексей Андреянович (1928—2009) — советский и российский учёный, доктор геолого-минералогических наук, геолог, первооткрыватель шести новых минералов.
 Конев, Анатолий Константинович (1921—1965) — советский баскетболист, трёхкратный чемпион Европы, призёр XV Летних Олимпийских игр.

Б 
 Конев, Борис Иванович (1914—1944) — сержант, Герой Советского Союза.

В 
 Конев, Василий Егорович (1925—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 Конев, Виктор Александрович (1924—1998) — деятель советских спецслужб, Герой Советского Союза.
 Конев, Виталий Николаевич — д.ф.-м.н., профессор

Г 
 Конев, Георгий Николаевич (1912—1942) — военный лётчик, гвардии подполковник, Герой Советского Союза.
 Конев, Егор Фёдорович (род. 1970) — белорусский писатель, сценарист и драматург, журналист.

И

Л 
 Конев, Лев Петрович (1895—1924) — русский и советский спортсмен.

М

П 
 Конев, Павел Фёдорович (1925—1945) — младший сержант, Герой Советского Союза.

С 
 Конев, Сергей Иванович (род. 1961) — советский и украинский общественно-политический деятель, народный депутат СССР.



Топонимы 
 Конев — посёлок в Мценском районе Орловской области России.
Конев — починок в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области.
 Конев — село во Львовской области Украины.
 Конев — до 1977 года название села Подгорное в Надтеречном районе Чечни.

См. также 
 Высота Конева
 
 
 Конев-Бор
 Конев Бор
 
 
 Коев